Counter-Strike: Online 2 (Abreviado CSO2) es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Nexon Corporation de Corea del Sur con la supervisión del titular de licencia de Valve Corporation.

Desarrollo
Con esta nueva entrega se pretende dar por fin el salto al motor Source, aprovechando tanto la mejora gráfica como el mayor realismo en la jugabilidad. De la misma manera que lo hiciera su predecesor y siguiendo sus pasos, los usuarios dispondrán de diferentes modos de juego mejorando la experiencia original con nuevos entornos, armas, equipo personalizable y mucho más. Nexon Korea tendrá los derechos exclusivos de distribución en Japón, China, Corea y otras áreas del sureste de Asia. El objetivo es colocar a Counter-Strike Online 2 como uno de los shooters en primera persona líderes de la zona.

Véase también 
 Counter-Strike
 Counter-Strike: Neo
 Counter-Strike: Condition Zero
 Counter-Strike: Source
 Counter-Strike: Online
 Counter-Strike: Global Offensive
 Tactical Intervention

Counter-Strike
Videojuegos para Windows
Videojuegos de 2013
Videojuegos de disparos en primera persona
Valve